Phytomyza horticola  — вид листомінуючих комах родини Agromyzidae ряду Diptera. Цей вид є великим шкідником, що вражає рільничі культури в помірних і тропічних регіонах.

Поширення 

Phytomyza horticola уражує зазвичай капустяні, бобові, айстрові. Багатоїдний шкідник поширений в різних регіонах Африки, Азії та Європи.

Рослини, на яких паразитує комаха: 
Achillea filipendulina, Achillea millefolium, Achillea ptarmica, Adenostyles, Ajuga, Alcea rosea, Alliaria, Allium, Amaranthus, Anchusa, Antirrhinum majus, Arctium lappa, Arctium tomentosum, Armoracia, Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Asperugo procumbens, Aster, Astrantia major, Aurinia saxatilis, Brassica napus, Brassica oleracea, Buglossoides arvensis, Cannabis sativa, Capsella, Cardaria draba, Centaurea jacea, Centaurea macrocephala, Centaurea melitensis, Centaurea phrygia, Centaurea solstitialis, Centranthus, Chelidonium, Chenopodium, Chrysanthemum arcticum, Chrysanthemum indicum, Chrysanthemum ×grandiflorum, Cirsium arvense, Cirsium creticum, 
Cirsium oleraceum, Clinopodium vulgare,  Cucumis melo, Cucumis sativus, Cucurbita pepo, Coreopsis grandiflora, Crupina crupinastrum, Cyanus montanus, Dahlia, Diplotaxis tenuifolia, Echium vulgare, Erigeron, Erysimum cheiri, Galeopsis, Gerbera jamesonii,  Glebionis coronaria, Gypsophila paniculata, Jacobaea subalpina,
Helianthus annuus, Helminthotheca echioides, Hesperis, Humulus lupulus, Hyoseris radiata, Impatiens parviflora, Isatis, Knautia, Lactuca sativa, Lactuca serriola, Leontopodium nivale subsp. alpinum, Leucanthemopsis alpina, Leucanthemum maximum, Leucanthemum vulgare, Linaria genistifolia, Linaria vulgaris, Linum usitatissimum, Lupinus angustifolius, Lycopersicon esculentum, Malva neglecta, Malva sylvestris, Matthiola incana, Meconopsis, Medicago sativa, Mentha longifolia, Misopates orontium, Myagrum perfoliatum, Nicotiana tabacum, Ononis reclinata, Ononis spinosa, Origanum vulgare, Papaver rhoeas, Papaver somniferum, Petroselinum crispum, Petunia axillaris, Phacelia tanacetifolia, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, 
Psephellus dealbatus, 'Plantago lanceolata, Plantago major, Ranunculus lingua, Raphanus sativus, Rapistrum rugosum, Reseda, Rudbeckia laciniata, Rudbeckia nitida, Salvia nemorosa,  Senecio doria, Senecio vulgaris, Senecio leucanthemifolius, Senecio nemorensis, Sonchus bulbosus, Sinapis, Sisymbrium officinale, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sonchus asper,  Sonchus oleraceus, Tanacetum parthenium, Tanacetum vulgare, Taraxacum officinale, Tyrimnus leucographus, 'Thlaspi, Trifolium incarnatum, Trifolium pratense, Trifolium stellatum, Tripleurospermum maritimum, Tropaeolum majus, Valeriana montana, Valeriana officinalis, Valerianella, Vicia faba, Vicia sativa, Zinnia elegans...

Список літератури 
 Вінклер, І.С.; Шеффер, SJ; Міттер, К. (2009). «Молекулярна філогенія та систематика мух-мінувальників (Diptera: Agromyzidae): розмежування Phytomyza Fallén sensu lato та включних груп видів, з новим уявленням про морфологічну еволюцію та еволюцію використання господаря». Систематична ентомологія . 32 (2): 260–292. doi : 10.1111/j.1365-3113.2008.00462.x . S2CID  86576804 .
 Spencer, KA, 1973. Agromyzidae (Diptera) господарського значення. The Pitman Press, Бат, Великобританія, стор. 415.
 «Мінер гороху ( Chromatomyia horticola )».
 «Багатоїдні агромізидові мінувачі». Управління сільського, рибного та лісового господарства.
 Дж. Шіндо; М. Ішітані; Н. Кітано (2008). «Дія інсектицидів проти мінувальника садового гороху Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae)». Річний звіт Товариства захисту рослин Північної Японії. 59 : 174–178.
 Цутому Сайто (2004). «Чутливість до інсектицидів мінувальника Chromatomyia horticola (Goureau) (Diptera: Agromyzidae)». Прикладна ентомологія та зоологія. 39 (2): 203–208. doi : 10.1303/aez.2004.203.